Velika nagrada Velike Britanije 1958 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 19. julija 1958.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Peter Collins
| Ferrari
| 75
| 2:09:04,2
| 6
| 8
|-
! 2
| 2
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 75
| + 24,2 s
| 4
| 7
|-
! 3
| 10
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 75
| + 50,6 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 9
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 75
| + 50,8 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 20
|  Harry Schell
| BRM
| 75
| + 1:14,8
| 2
| 2
|-
! 6
| 11
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 75
| + 1:23,2
| 10
| 
|-
! 7
| 8
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 74
| +1 krog
| 9
| 
|-
! 8
| 4
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 73
| +2 kroga
| 12
| 
|-
! 9
| 5
|  Carroll Shelby
| Maserati
| 72
| +3 krogi
| 15
| 
|-
! Ods
| 3
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 59
| Motor
| 11
| 
|-
! Ods
| 22
|  Jo Bonnier
| Maserati
| 49
| Menjalnik
| 13
| 
|-
! Ods
| 6
|  Gerino Gerini
| Maserati
| 44
| Menjalnik
| 18
| 
|-
! Ods
| 12
|  Ian Burgess
| Cooper-Climax
| 40
| Sklopka
| 16
| 
|-
! Ods
| 7
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 25
| Motor
| 1
| 
|-
! Ods
| 17
|  Cliff Allison
| Lotus-Climax
| 21
| Motor
| 5
| 
|-
! Ods
| 19
|  Jean Behra
| BRM
| 19
| Vzmetenje
| 8
| 
|-
! Ods
| 15
|  Ivor Bueb
| Connaught-Alta
| 19
| Menjalnik
| 17
| 
|-
! Ods
| 18
|  Alan Stacey
| Lotus-Climax
| 19
| Pregrevanje
| 20
| 
|-
! Ods
| 16
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 17
| Pregrevanje
| 14
| 
|-
! Ods
| 14
|  Jack Fairman
| Connaught-Alta
| 7
| Vžig
| 19
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1958
1958